Alan Chambers peut désigner :

 Alan Chambers (1904-1981), homme politique canadien ;
 Alan Chambers (né en 1947), homme politique nord-irlandais ;
 Alan Chambers (né en 1968), explorateur polaire britannique ;
 Alan Chambers (né en 1972), activiste américain, président d'Exodus International.